

Piazze

 Grote Markt – piazza principale di Anversa
 Grote Markt – piazza principale di Lovanio